Eunomia kan syfta på: 

 Eunomia – en gud i den grekiska mytologin
 Eunomia (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Eunomia (växter) – ett växtsläkte i familjen korsblommiga växter
 15 Eunomia – en asteroid
 Eunomia-asteroid – en grupp asteroider